

Sciences et techniques

Informatique 
 La similarité cosinus est une métrique fréquemment utilisée en fouille de textes.

Mathématiques 
 Le cosinus est une fonction trigonométrique.
 En géométrie analytique, les cosinus directeurs sont les cosinus des angles formés entre un vecteur et chacun des axes de sa base.
 La loi des cosinus est un théorème de géométrie.
 La transformée en cosinus discrète est une transformation proche de la transformée de Fourier discrète.
 En théorie des probabilités et en statistique, la loi du cosinus surélevé est une loi de probabilité continue, définie à partir de la fonction cosinus.
 D'autres fonctions ont un nom faisant référence à la fonction précédente : arc cosinus, cosinus de Jacobi, cosinus hyperbolique, cosinus hyperbolique réciproque, cosinus intégral.

Physique 
 Le cosinus phi (cos φ) est une caractéristique d'un récepteur électrique.
 En optique, la loi en cosinus de Lambert est une relation qui exprime l'intensité d'une source lumineuse orthotrope en fonction de l'intensité dans l'axe normal à la surface et de l'angle par rapport à cette normale.

Culture et société

Littérature et bande dessinée 
 L'Idée fixe du savant Cosinus est l'une des premières séries de bandes dessinées françaises, créée par Georges Colomb (dit Christophe).

Presse 
 Cosinus est un magazine scientifique destiné aux jeunes.